Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2012 vond plaats van 2 tot en met 8 januari 2012 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen. Hoewel de enkelspelfinale gepland stond voor zaterdag 7 januari, werd deze door hevige regenval naar de volgende dag gedwongen. De dubbelspelfinale werd (wel op zaterdag) op een overdekte baan gespeeld.

Enkelspel – Titelverdedigster Gréta Arn kwam dit jaar niet verder dan de eerste ronde. De als eerste geplaatste Sabine Lisicki struikelde in de kwartfinale. Het was de ongeplaatste Chinese Zheng Jie die het toernooi won. Ze stond in de finale (die vanwege de regen op een overdekte baan werd gehouden) tegenover de als vierde geplaatste Italiaanse Flavia Pennetta, die tot dan toe nog geen set had verloren en die ook in de finale de eerste set naar zich toe trok. Daarna wist Zheng Jie het tij te keren – ze won de tweede set en kwam in de derde op een break voorsprong. Pennetta moest op dat moment de strijd opgeven wegens een blessure in de onderrug. Voor Zheng Jie was dit voor het eerst sinds vijfenhalf jaar dat ze een WTA-enkelspeltitel behaalde, haar vierde in totaal.

Dubbelspel – De halve finales werden gespeeld door de nummers 1 tot en met 4 van de plaatsingslijst. Het als eerste geplaatste koppel Květa Peschke / Katarina Srebotnik werd hier uitgeschakeld door de latere winnaressen: het als derde geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká. Deze bereikten de finale zonder setverlies, en stonden daar tegenover het als vierde geplaatste koppel Julia Görges en Flavia Pennetta, die voor het eerst samen een toernooi speelden. Bij een stand van 1–1 in sets was een match-tiebreak nodig om de doorslag te geven. Hoewel Görges en Pennetta in hun twee voorgaande wedstrijden een match-tiebreak wisten te winnen, moesten ze in de finale hun meerdere erkennen in Hlaváčková / Hradecká, die hiermee hun zesde gezamenlijke dubbelspeltoernooititel behaalden.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Officiële website
  Toernooischema WTA

Auckland 2012
Auckland